Közönséges ékszerteknős
Vörösfülű ékszerteknős
Sárgafülű ékszerteknős
Díszes ékszerteknős
Hieroglifás ékszerteknős
Hosszúnyakú ékszerteknős
Nelson-ékszerteknős
Suwannee-ékszerteknős
Stejneger-ékszerteknős
Haiti ékszerteknős